Rawson – miasto w Argentynie
 Rawson – miasto w Australii
 Rawson – miasto w USA